Personaggi della storia romana
Marco Valerio Corvo (talvolta detto Corvinus o Corvino)
Marco Valerio Massimo Corvo o Corvino (latino : Marcus Valerius Maximus Corvinus; fl. III secolo a.C.) – figlio di Massimo Valerio Corvo, generale e politico romano, esponente della gens Valeria
Marco Valerio Messalla Corvo o Corvino (talvolta detto Corvus o Corvinus)
Marco Valerio Levino
Marco Valerio Marziale
Marco Valerio Massimiano
Marco Valerio Messalla Messallino
Marco Valerio Messalla Rufo
Marco Valerio Probo
Marco Valerio Voluso Massimo
Marco Valerio fu un  pontefice romano, il cui nome rimanda, per tradizione liviana, alla battaglia del Sentino, quando fu suggeritore al console Publio Decio Mure di una celebre forma di devotio

Altro
Marco Valerio fu un poeta latino del XII secolo (M. Valerio, Bucolica, a cura di Franco Munari, Firenze, Vallecchi, 1955)